Dorus peut faire référence à :

 un personnage de la mythologie grecque
 un personnage de fiction néerlandais de l'après-guerre
 un patronyme :
 Julie Dorus-Gras (1805-1896), soprano belge
 Louis Dorus (1812-1896), flûtiste
 un prénom : 
 Dorus de Vries (1980-), gardien de but néerlandais
 Dorus Witte (1996-), actrice néerlandaise